Groeneweg (Giessenlanden), een buurtschap in Giessenlanden
Groeneweg (Ronse), een heuvel in Ronse
Groeneweg (Rotterdam), een voormalige buurtschap in Rotterdam
Groeneweg (Utrecht), een straat in Utrecht
Groenewegbrug, een brug over de ringvaart van de Zuidplaspolder
Huize Groeneweg, een voormalig klooster in Gouda
VV Groeneweg, een voetbalvereniging uit Zevenhuizen
Werk aan de Groeneweg, een Nederlandse stelling langs de Lek bij Schalkwijk

Personen met de naam Groeneweg 
Bram Groeneweg, een Nederlandse langeafstandsloper
Dick Groeneweg, een Nederlandse wielrenner
Hendrik Jan Groeneweg, een 20e-eeuws architect van onder meer kerken
Jan Groeneweg, een Nederlandse voetballer
Suze Groeneweg, sociaaldemocratisch politica die als eerste vrouw in de Tweede Kamer werd gekozen
Wim Groeneweg, een Nederlandse politicus